Оборняча () — село в Сербии, в общине Ада, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 389 жителей (по переписи 1991 года — 458 жителей).

Демография 
В селе Оборняча в 2002 году проживало 314 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,4 лет (39,3 года у мужчин и 41,7 года у женщин). В селе есть 159 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,45.

Село главным образом населено венграми, по результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей..

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины